North-Eastern (englisch für „nordöstlich“) steht für:
 North-Eastern (Kenia), ehemalige Provinz des afrikanischen Staates Kenia
 North Eastern Railway, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft

Siehe auch:
Nordostprovinz